Jméno a příjmení Karel Neubert má více známých nositelů:

 Karel Neubert (vydavatel) (1894–1973) – majitel grafického závodu a vydavatel časopisu Pestrý týden
 Karel Neubert (politik) (1915–1997) – český a československý politik KSČ, předseda KNV Jihomoravského kraje a poslanec ČNR a Federálního shromáždění za normalizace
 Karel Neubert (fotograf) (1926 – 2003)